Stadio Silvio Piola ist der Name mehrerer nach dem italienischen Fußballspieler Silvio Piola benannter Stadien:

 Stadio Silvio Piola (Novara)
 Stadio Silvio Piola (Vercelli)